La Football League 2 2010-2011 è la 36ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello ed è il primo campionato con la denominazione Football League 2.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Football League 2011-2012
      Retrocesse in Delta Ethniki 2011-2012

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Football League 2011-2012
      Retrocesse in Delta Ethniki 2011-2012

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2010
Calcio nel 2011